

Bielorussia
Turki – centro abitato della Regione di Brėst
Turki – centro abitato della Regione di Vicebsk
Turki – centro abitato della Regione di Mahilëŭ nel Distretto di Babrujsk
Turki – centro abitato della Regione di Mahilëŭ nel Distretto di Hlusk

Lettonia
Turki – nome russo della parrocchia di Turku

Russia
Turki – centro abitato dell'Oblast' di Saratov